L'integrità è il concetto etico di basare le proprie azioni su un quadro coerente di principi.

L'integrità può anche riferirsi a:

Biologia ed ecologia 
 Integrità biologica, in biologia della conservazione, proprietà relativa allo stato di conservazione degli ecosistemi

Etica e morale 
 Integrità, insieme di qualità morali di onestà e coerenza di una persona.

Informatica e telematica 
 Integrità dei dati, nella cifratura e trasmissione dei dati.
 Integrità, requisito di garanzia sull'affidabilità che deve essere garantita in ogni registrazione effettuata su una base di dati.

Matematica 

 In algebra astratta, proprietà di determinati anelli commutativi con unità, chiamati domini d'integrità.